Meksyk wystartował po raz pierwszy na letnich IO w 1900 roku na igrzyskach w Paryżu. Ponownie wystartował 24 lata później na kolejnych igrzyskach w Paryżu w 1924 roku i od tamtej pory wystartował na wszystkich letnich igrzyskach. Najwięcej złotych medali (3) oraz medali w ogóle (9) reprezentacja Meksyku zdobyła na igrzyskach w 1968 roku.

Meksyk był raz organizatorem letnich igrzysk olimpijskich:
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1968 w Meksyku

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!